The Danger Girl – film del 1916 diretto da Clarence G. Badger 
The Danger Girl – film del 1926 diretto da Edward Dillon